Манчи́ни () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Манчини — итальянский род римского происхождения.
 Манчини, Алессандро (род. 1975) — капитан-регент Сан-Марино в 2007 и 2020 годах.
 
 Манчини, Антонио (1852—1930) — итальянский художник-импрессионист.
 Манчини, Генри (1924—1994) — американский дирижёр и композитор.
 Манчини, Гортензия (1646—1713) — французская аристократка итальянского происхождения, фаворитка французского короля Людовика XIV и английского короля Карла II, герцогиня де Мазарен.
 Манчини, Джанлука (род. 1996) — итальянский футболист.
 Манчини, Джироламо (между 1561 и 1550 — около 1610) — итальянский композитор, органист и теоретик музыки, более известный как Джироламо Дирута.
 Манчини, Джулио (1559—1630) — итальянский коллекционер живописи, историк искусства и писатель-историограф.
 Манчини, Лаура (1636—1657) — французская аристократка итальянского происхождения, племянница кардинала Мазарини, герцогиня де Меркёр и де Вандом.
 Манчини, Лаура Беатриче (1821—1869) — итальянская писательница и поэтесса.
 Манчини, Луи-Джулио (1716—1798) — последний герцог Невера, французский дипломат и писатель.
 Манчини, Лучано (род. 1953) — итальянский футбольный тренер.
 Манчини, Мария (1639—1715) — французская аристократка итальянского происхождения, племянница кардинала Мазарини, фаворитка французского короля Людовика XIV, княгиня Колонна.
 Манчини, Олимпия (1637—1708) — французская аристократка итальянского происхождения, племянница кардинала Мазарини, графиня де Суассон.
 Манчини, Паскуале Станислао (1817—1886) — итальянский юрист, публицист и государственный деятель.
 Манчини, Роберто (род. 1964) — итальянский футболист и тренер.
 Манчини, Рэй (род. 1961) — американский боксёр-профессионал, выступавший в легкой весовой категории.
 Манчини, Фабио (род. 1987) — манекенщик и модель.
 Манчини, Филипп-Жюльен (1641—1707) — герцог Неверский, французский аристократ.
 
 Манчини, Ханна (род. 1980) — американская певица и автор песен.

См. также 
 
 Маначин
 Маначиновка